Der Talmud (hebräisch: תלמוד, Belehrung, Studium) ist nach dem Tanach, der hebräischen Bibel, das bedeutendste Schriftwerk des Judentums. Er ist sehr viel umfangreicher als die Bibel, vollständige Ausgaben kommen auf fast 10.000 Seiten in einem Dutzend Bänden.

Im Jüdischen Verlag erschien 1929–1936 die erste und bisher einzige vollständige und unzensierte deutsche Übersetzung des Babylonischen Talmud. Die Übersetzung stammt von Lazarus Goldschmidt.

Nachfolgend das Gesamtverzeichnis der deutschsprachigen Talmudausgabe (Der babylonische Talmud. Nach der ersten zensurfreien Ausgabe unter Berücksichtigung der neueren Ausgaben und handschriftlichen Materials ins Deutsche übersetzt von Lazarus Goldschmidt, Berlin 1929–1936):

Weblinks

Siehe auch 
 Liste der Mischnatraktate

Judentum in Deutschland
Talmud
Verzeichnis
Literatur (Deutsch)